

Patronyme 

 Alexander Macklin (1889–1967), médecin britannique 
 Charles Macklin (1697?-1797), acteur et auteur dramatique irlandais
 Jenny Macklin (1953- ), femme politique australienne
 Lance Macklin (1919-2002), pilote automobile britannique
 Noël Macklin (1886-1946), innovateur britannique, fabricant de voitures et concepteur de bateaux
 Rudy Macklin (1958- ), joueur de basket-ball américain
 Thomas Macklin (1752/1753-1800), graveur et marchand d'arts britannique
 Vernon Macklin (1986-), joueur américain de basket-ball.

Toponyme 

 Macklin, localité de la municipalité rurale de Eye Hill No 382 en Saskatchewan.

Voir aussi